Jerzy Wasylewicz Tyszkiewicz (1518–1576) – wojewoda brzeskolitewski
 Jerzy Tyszkiewicz (1596–1656) – biskup żmudzki i wileński
 Jerzy Tyszkiewicz (1571–1625) – jezuita, pisarz religijny
 Jerzy Tyszkiewicz – wojski miński, starosta brasławski
 Jerzy Tyszkiewicz (zm. 1735) – kasztelan witebski, pisarz wielki litewski
 Jerzy Tyszkiewicz (zm. 1702) – ciwun wileński, wojski wileński, dworzanin królewski
 Jerzy Tyszkiewicz – informatyk